Nikolai Iwanowitsch Birjukow ist der Name folgender Personen:

* Nikolai Iwanowitsch Birjukow (Generalleutnant) (1901–1980), sowjetisch-russischer Generalleutnant 
 Nikolai Iwanowitsch Birjukow (Generaloberst) (1901–1974), sowjetisch-russischer Generaloberst